

Бейсін — місто, штат Вайомінг
 Бейсін — переписна місцевість, штат Монтана